Rotari, re dei Longobardi
 Editto di Rotari
 Rotari, comune moldavo
 Pietro Rotari, pittore italiano
 Tomba di Rotari

Altri progetti